Харла́мпиевская це́рковь (также Миха́ило-Арха́нгельская Харла́мпиевская це́рковь, Морско́й храм) — православный храм в Иркутске, расположенный в историческом центре города на улице 5-й Армии. Один из старейших православных храмов Иркутска.

Первая деревянная двухпрестольная церковь была построена в 1738 году. Нижний придел во имя священномученика Харалампия был освящён епископом Иркутским и Нерчинским Иннокентием (Неруновичем) 24 января 1739 года. В 1777 году вместо деревянной закладывается каменная церковь.

В Харлампиевской церкви священники благословляли моряков перед плаванием. В 1884 году на паперти церкви был похоронен иркутский купец, крупный меценат и благотворитель Иван Хаминов. В 1904 году А. В. Колчак венчался в церкви с Софьей Омировой, и здесь его благословляли в походы на север по реке Лене к Северному Ледовитому океану.

См. также 
 Иркутский Кремль (альманах)

Литература 
 Калинина И. В. Культовое православное зодчество // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 393—394. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII — начало XX века: Научно-справочное издание. — М.: Галарт, 2000. — С. 127—128. — 496 с. — Тираж 5 000 экз. —

Ссылки 
 Официальный сайт
 Михаило-Архангельская (Харлампиевская) церковь: история
 Михаило-Архангельская Харлампиевская церковь на сайте Иркипедия

Достопримечательности Иркутска
Исторический центр Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Храмы Иркутска
Иркутск
Иркутск